Suomi (Суоми) может означать:

 Suomi () — название Финляндии на финском языке.
 Suomi () — самоназвание финского языка.
 Suomi — финский пистолет-пулемёт системы Аймо Лахти.
 Suomi NPP — американский метеорологический спутник, управляемый NOAA.
 (1656) Суоми — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Принимай нас, Суоми-красавица
 Сборная Финляндии по хоккею с шайбой (часто называется по-фински — «Суоми»)